Абрахам Леонардус (Брам) Аппел (; 30 ноября 1921, Роттердам — 31 октября 1997, Гелен) — нидерландский футболист и тренер.

Биография 
Брам Аппел родом из Роттердама, позже переехал в Гаагу. Выступал в любительских лигах Голландии в 1930-х годах. В 1942 году был вывезен в Германию на принудительные работы. В 1943 году едва выжил после бомбардировки завода, на котором Аппел работал. Выступал за берлинскую «Герту» и за неофициальную сборную Голландии, состоящую из пленных рабочих-голландцев.

После освобождения в 1945 году ему было запрещено выступать за команду Голландии. Лишь в 1948 году Брам дебютировал за национальную команду на Олимпийских играх в Лондоне, в первом же матче против сборной Великобритании забил два мяча. В 1949 году уехал во Францию, где играл за футбольный клуб «Реймс», с которым завоевал кубок Франции в 1950 году, а затем и титул чемпиона в 1953 году.

В 1953 году Аппел и Тео Тиммерманс приняли участие в благотворительном матче между сборной Франции и командой голландцев, выступающих за рубежом. Матч не был признан официальным, так как футбольная ассоциация Нидерландов, не одобряя профессионализм в футболе, запретила участие футболистов-профессионалов в матчах национальной команды. Тем не менее, этот матч стал одним из толчков развития профессионального футбола в Голландии, и в 1954 году Брам Аппел вернулся на родину, подписав контракт с командой «Фортуна», и, тем самым, став одним из первых футболистов-профессионалов в голландской высшей лиге.

В апреле 1957 года Брам Аппел провёл последний матч в майке сборной Нидерландов против команды ФРГ. Завершил карьеру игрока в 1960 году. С 1962 по 1967 год Брам Аппел возглавлял футбольный клуб ПСВ, с которым в сезоне 1962/63 завоевал титул чемпиона Нидерландов.

Умер 31 октября 1997 года, за месяц до своего 76-летия.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.national-football-teams.com 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Лозанна»